Клод Лежён, Ле Жён, Ле-Жён ( или Lejeune; 1528 или 1530, Валансьен — сентябрь 1600, Париж) — французский .

Очерк жизни и творчества 
Лежён родился и вырос в протестантской семье. Возможно, жил в Париже с 1564 года. В 1582-84 работал при дворе герцога Франсуа Анжуйского (брата Генриха III), в 1596 году занял пост регулярного композитора (compositeur ordinaire de la musique) при дворе короля Генриха IV.

Написал около 350 многоголосных обработок (преимущественно в силлабике и гомофонной фактуре) метризованных псалмов на французском языке, предназначенных для нового гугенотского богослужения, в том числе сборник «Додекахорд» («Dodecacorde», 1598).

Член Академии поэзии и музыки Ж. А. де Баифа, под влиянием антикизирующих идей которого предпринял смелый эксперимент в области музыкальной ритмики. Среди экспериментальных сочинений Лежёна наиболее показательны 33 «метризованные арии» () и 6 шансон (светские многоголосные песни), вошедшие в сборник «Весна» (опубликован посмертно, в 1603 году). Необычностью отличались и эксперименты Лежёна в области гармонии. В ряде своих сочинений он попытался возродить античную хрому, которую интерпретировал как гармонизацию нисходящего тетрахорда из малой терции и двух полутонов (например, g-e-es-d).

Среди шансон Лежёна выделяется многочастная и изобразительная «La Guerre» («Битва»).

Рецепция 
Музыка Лежёна получила значительный резонанс во Франции. В XVII веке его псевдо-античными новациями восхищался Марен Мерсенн. В XVII-XVIII веках псалмовые гармонизации (в хоральной фактуре) Лежёна служили дидактическими примерами в учебниках элементарной теории музыки. В XX веке дань Лежёну отдал в своём сочинении «Пять перепевов» (Cinq rechants, 1948) Оливье Мессиан, который считал сборник «Весна» «шедевром хорового письма и шедевром ритма» ().

Примечания

Литература 
 Lesure F., Walker D.P. Claude Le Jeune and musique mesurée // Musica Disciplina III (1949), pp. 151–170.
 Кюрегян Т.С. Музыка античных форм // Sator tenet opera rotas. Ю.Н.Холопов и его научная школа. Москва, 2003.
 His I. Das 'Dodecacorde' von Claude Le Jeune (1598) im Kontext der französischen Rezeption der Traktate von Glarean und Zarlino // Heinrich Glarean oder die Rettung der Musik aus dem Geist der Antike? / hrsg. v. N.Schwindt. Kassel; Basel u.a.: Bärenreiter, 2006, S. 237-262.
 Ле Жён // Большая российская энциклопедия. Т.17. Москва, 2010, с.166.

Ссылки 
 Нотный сборник «Весна» (современное издание)
 Оригинальные издания музыки Лежёна (Gallica)
 Битва (многочастная шансон) (из сб. «Airs. Lib.1», 1608)
 Клод Ле Жён - биография на русском языке / Специальное радио, 2009